Willem Cornelis van Buuren – Nederlands verzetsstrijder
 Willem van Buuren (voetballer) – voormalig Nederlands voetballer